Els arqueocets (Archaeoceti, 'balenes antigues') són un grup parafilètic de cetacis del qual derivaren els neocets. Anteriorment es creia que evolucionaren dels mesoníquids, però dades més recents indiquen que comparteixen un avantpassat comú amb els artiodàctils i tenen una relació propera amb la família dels hipopòtams.

Taxonomia 
 Superordre Artiodactyla
 Ordre Cetacea
 Subordre Archaeoceti
 Família Pakicetidae
 Gènere Pakicetus 
 Gènere Nalacetus
 Gènere Ichthyolestes
 Família Ambulocetidae
 Gènere Ambulocetus
 Gènere Gandakasia
 Gènere Himalayacetus 
 Família Remingtonocetidae
 Gènere Andrewsiphius 
 Gènere Attockicetus
 Gènere Dalanistes
 Gènere Kutchicetus
 Gènere Remingtonocetus
 Família Protocetidae
 Gènere Artiocetus
 Gènere Rodhocetus
 Subfamília Indocetinae
 Gènere Georgiacetus
 Subfamília Protocetinae
 Gènere Maiacetus
 Gènere Protocetus
 Família Basilosauridae
 Subfamília Basilosaurinae
 Gènere Basilosaurus
 Subfamília Dorudontinae
 Gènere Zygorhiza
 Gènere Dorudon
 Subordre Mysticeti Subordre Odontoceti
 Superfamília Squalodontoidea
 Gènere Squalodon Filogènesi 
 Artiodactyla
 |--Cetacea
 | |--Pakicetidae
 | `--+--Ambulocetidae
 | `--+--Remingtonocetidae
 | `--Protocetidae
 | |--Georgiacetus | `--Basilosauridae
 | |--Basilosaurus | `--+--Dorudon'' 
 | `--Autoceta | |--'Odontoceti' 
 | | |--Squalodontoidea
 | | | |--Squalodontidae
 | | | `--Rhabdosteidae
 | | `--Physeteroidea
 | `--'Mysticeti' 
 `--Artiodactyla'

Cetacis de l'Eocè
Cetacis de l'Oligocè
Cetacis del Miocè